

Сирнино () — село в Добрицькій області. Входить до складу общини Генерал-Тошево.
 Сирнино () — село в Смолянській області. Входить до складу общини Смолян.